Dietmar Hamann (Waldsassen, 1973. augusztus 27. –) német visszavonult labdarúgó, korábban edző az angol Stockport County csapatában.

Pályafutása 
Játszott a német FC Bayern München-nél, innen került 1998-ban az angol bajnokságba a Newcastle United csapatához. 1999-ben megvásárolta a Liverpool 8 millió fontért.

Liverpool 
Hamann 7 évet töltött a klubnál. Játszott többek közt a 2005-ös Bajnokok Ligája döntőben is az AC Milan ellen. A BL trófea sorsát eldöntő tizenegyespárbajban is részt vett; ő lőtte be az első tizenegyest a 'Pool számára.

2006 májusában a csapat megnyerte az FA kupát a West Ham United-dal szemben. A végeredmény 3-3 lett, büntetőkkel döntöttek ismét. Hamann itt is értékesített egyet.

Manchester City 
2006 nyarán a Liverpool engedélyt adott Hamann-nak, hogy tárgyaljon a Bolton-nal egy lehetséges átigazolás ügyében. Még abban a hónapban alá is írt a Bolton-hoz, de mégsem csatlakozott a klubhoz. Ehelyett július 12-én aláírt a Manchester City-hez, kárpótlásul a CIty 400 000 fontot fizetett a Boltonnak.

Válogatott 
Hamann volt Roger Hunt óta az első Liverpool játékos, aki játszott a világbajnokság döntőjében. A 2002-es vb-n, a brazilok elleni döntőben lépett pályára.

59 mérkőzésen játszott a német válogatottban, és 5 gólt szerzett. Részt vett az 1998-as és a 2002-es vb-n, valamint a 2000-es és 2004-es Eb-n.

2006 májusában bejelentette visszavonulását.

Sikerei, díjai 
Bayern München
 1993-94 - német bajnok
 1995-96 - UEFA-kupa-győztes
 1996-97 - német bajnok
 1997-98 - Német Ligakupa győztes
 1997-98 - Német Kupa győztes

Liverpool
 2000–01 - Angol Ligakupa győztes
 2000–01 - FA-kupa győztes
 2000–01 - UEFA-kupa-győztes
 2001–02 - Charity Shield győztes
 2001–02 - UEFA Szuper Kupa győztes
 2002–03 - Angol Ligakupa győztes
 2004–05 - UEFA Bajnokok Ligája győztes 
 2005–06 - UEFA Szuper Kupa győztes
 2005–06 - FA-kupa győztes

Németország
 2002-es labdarúgó-világbajnokság – második helyezett

Játékos statisztikái

Klubokban

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Edzői statisztika
2011. november 7-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források

Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az FC Bayern München II labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
A Bolton labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A Milton Keynes Dons labdarúgói
1973-ban született személyek
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek
A Premier League labdarúgói